Lash Out – gruppo musicale norvegese
 Lash Out – singolo di Alice Merton del 2018